Mascoma steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten
 Mascoma River, Fluss in New Hampshire
 Mascoma Lake, See in New Hampshire

abgeleitet von dem Fluss oder See
 Mascoma Corporation, ein Biokraftstoffunternehmen
 USS Mascoma (AO-83), ein Schiff der U.S. Navy im Zweiten Weltkrieg